The Breed est un film américano-hongrois réalisé par Michael Oblowitz en 2001.
 The Breed est un film américano-sud-africain réalisé par Nicholas Mastandrea en 2006, produit par Wes Craven, sur des chiens qui attaquent des vacanciers.